Philodice (ave) — gênero de beija-flores, anteriormente considerado sinônimo de Calliphlox

 Philodice (planta) — gênero botânico, atualmente considerado um sinônimo júnior de Syngonanthus

 Crockerella philodice — espécie de gastrópode pertencente à família Clathurellidae

Desambiguação
Desambiguações de vegetais
Desambiguações de animais
Desambiguações de espécies